Samdong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Samdong-myeon, Namhae-gun, socken i Namhae-gun, Södra Gyeongsang, 
 Samdong-myeon, Ulsan, socken i Ulsan,